39-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 17 апреля 1938 года.

Участники 
Стартовал 171 велогонщик, финишировало - 59.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1938 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1938 на CycleBase
 
 
  
 Париж — Рубе 1938 на ProCyclingStats
 Париж — Рубе 1938 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1938 на Velolive